hrabstwo Oconee (ang. Oconee County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Oconee (ang. Oconee County) w USA, w stanie Karolina Południowa